Santar (Arcos de Valdevez) - freguesia no concelho de Arcos de Valdevez, Portugal
 Santar (Nelas) - freguesia no concelho de Nelas, Portugal

Desambiguações de topônimos